El conde Alejandro de Pappenheim (Castillo de Dennenlohe, Baviera, 20 de marzo de 1819-Graz, Austria, 6 de febrero de 1890) fue un aristocrática y militar alemán gobernante jure uxoris de Iszkaszentgyörgy y fundador de la rama húngara y católica de la Casa de Pappenheim.

Biografía 

Fue el cuarto hijo de Alberto, segundo conde y señor Pappenheim (1777-1860) y miembro del Reichsrat de Baviera, y de la baronesa María Antoineta Tänzl von Tratzberg (1793-1861). Pertenecía a una de las familias más importantes de Alemania como miembro de una antigua familia soberana del Sacro Imperio destronada por la Confederación del Rin; su abuelo paterno, Federico Guillermo, fue el penúltimo soberano de Pappenheim hasta la mediatización del condado por Baviera en 1806.

Como cuarto hijo varón, su posición en la línea de sucesión de las tierras y propiedades de su familia era bastante lejana, hizo carrera militar en el ejército donde alcanzó los grados de general de división y brigadier en Graz, sirvió al ejército austriaco durante la Revolución de 1848 combatiendo con el rango de Rittmeister de 1848 a 1849 en Italia. Durante la guerra era el responsable de un telegrama que contenía información importante que debía llevar al campo de batalla. En el trayecto fue descubierto por un destacamento de caballería enemigo, pero gracias a su habilidad y experiencia logró escapar refugiándose en un bosque cercano, donde fue perseguido sin éxito con lo cual la caballería enemiga lo dejó ir sin oposición salvando su vida y el telegrama. El conde Alejandro es protagonista de una pequeña obra que el pintor Fritz L’Allemand ejecutó en acuarela y el litógrafo Lancedelli litografió para la editorial Neumann en Viena.

En 1865 abandonó la religión protestante que su familia había mantenido tradicionalmente por generaciones y se bautizó como católico para poder casarse con la baronesa húngara Valerie Bajzáht de Pészak (1827-1920), una rica heredera hija del barón György Bajzáth de Peszak y María Teresa Bernrieder von Berneck, la boda se celebró en Iszkaszentgyörgy el 21 de septiembre de 1865, el matrimonio solo procreó un hijo, el conde Sigfrido de Pappenheim.

Se retiró definitivamente del ejército en 1869. Con la muerte de su suegro en 1870 el conde Alejandro heredó el gobierno jure uxoris de Iszkaszentgyörgy, cambió de nombre el castillo renombrándolo como Amadé-Bajzáth-Pappenheim e inició con una serie de renovaciones que concluyó su hijo ya en el siglo XX. Uno de sus últimos actos como gobernante fue en 1884, cuando fundó la asociación de bomberos voluntarios de Iszkaszentgyörgy que subiste hasta hoy Alejandro murió seis años después el 6 de febrero de 1890 a los 80 años en Graz, Austria.

En 1960 su nieto el conde Alejandro de Pappenheim (1905-1995) se convirtió en el séptimo conde de Pappenheim y el cabeza de la familia al extinguirse la línea principal de la familia.

Ancestros

Bibliografía 
 Antonio Schmidt-Brentano, Die österreichischen Admirale, 3 Bde., Osnabrück bzw. (Bd. 3) Bissendorf: Biblio-Verlag 1997/2005, Wien, 2007

Referencias 

Condes de Alemania